The Cardinal – film del 1936 diretto da Sinclair Hill
Il cardinale (The Cardinal) – film del 1963 diretto da Otto Preminger
The Cardinal – film del 2016 diretto da Tony Newton

Pagine correlate 
Il cardinale